Кормье () — французская фамилия. Известные носители:

 Кормье, Даниэль (род. 1979) — американский боец смешанных боевых искусств.
 Кормье, Джон Пол (род. 1969) — канадский фолк- и блюграсс-музыкант.
 Кормье, Крис (род. 1967) — профессиональный бодибилдер.
 Кормье, Патрис (род. 1990) — канадский хоккеист.
 Кормье, Реаль (1967—2021) — канадский и американский бейсболист.
 Кормье, Роберт (1925—2000) — американский писатель, журналист и репортёр.
 Кормье, Шэрон (род. 1964) — канадская кёрлингистка.